Первый съезд народных депутатов РСФСР прошёл 16 мая—22 июня 1990 года в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Съезд избрал Б. Н. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР, принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР и избрал заместителя председателя Совета Министров СССР И. С. Силаева председателем Совета Министров РСФСР.

Основания и выборы депутатов 
27 октября 1989 года одиннадцатая сессия Верховного Совета РСФСР XI созыва в соответствии с Законом СССР от 1 декабря 1988 года приняла Закон РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР». Согласно этому Закону, единую систему представительных органов государственной власти РСФСР составили Советы народных депутатов — Съезд народных депутатов РСФСР и Верховный Совет РСФСР, Съезды народных депутатов и Верховные Советы автономных республик, местные Советы народных депутатов (краевые, областные, автономных областей, автономных округов, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские). Срок полномочий Советов народных депутатов — 5 лет.

Высшим органом государственной власти РСФСР вместо Верховного Совета стал Съезд народных депутатов, который был правомочен принимать к рассмотрению и решать любые вопросы, отнесённые к ведению РСФСР. Важнейшие вопросы республиканского значения должны были решаться на заседаниях Съезда народных депутатов РСФСР и сессиях Верховного Совета РСФСР или ставиться на референдумы. Съезд народных депутатов РСФСР избирал Верховный Совет РСФСР и председателя Верховного Совета РСФСР. Верховный Совет РСФСР формировал Президиум.

Также был принят Закон о выборах народных депутатов РСФСР. Закон определил порядок назначения выборов и образования избирательных округов; образование, полномочия и организацию работы избирательных комиссий; порядок выдвижения и регистрации кандидатов в народные депутаты РСФСР; порядок голосования и подведения итогов выборов, их публикования; порядок проведения повторного голосования, повторных выборов и выборов вместо выбывших народных депутатов РСФСР. На этой же сессии была образована Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов РСФСР и назначены на 4 марта 1990 года выборы народных депутатов РСФСР и народных депутатов местных Советов.

Кандидатами в народные депутаты РСФСР было выдвинуто 8254 человека. В ходе выборов 4 марта и повторного голосования 18 марта было избрано 1026 народных депутатов РСФСР. Ещё 34 депутата были избраны в мае 1990 года в результате повторных выборов.

Созыв съезда 

Первое собрание народных депутатов РСФСР прошло 8 апреля. Однако официальное открытие Съезда народных депутатов РСФСР состоялось 16 мая в Большом Кремлёвском дворце.

Ещё до Съезда  вокруг Ельцина — харизматического лидера — сложилось объединение социально и политически разнородных сил. Главным орудием в борьбе за власть нового российского руководства и пошедших за ним сил стало требование республиканского суверенитета.

Работа съезда 
Съезд народных депутатов РСФСР открылся 16 мая 1990 года. В зале собралось 1050 депутатов из 1059. Из них 86,3 % были членами КПСС. Открыл съезд в качестве председателя Центральной избирательной комиссии РСФСР и вёл его заседания до избрания 29 мая Б. Н. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР В. И. Казаков.

Первым вопросом повестки дня было формирование Секретариата и Мандатной комиссии Съезда.

Отражение в документалистике 
 Бурашова Г. «Судьба России» (1990)

Примечания

Ссылки 
 «20 лет первому съезду народных депутатов РСФСР», репортаж РБК 15.05.2010 
 «Первый съезд РСФСР», Программа передач, Пятый канал, 17.05.2010

Съезд народных депутатов России
1990 год в Москве
Май 1990 года
Июнь 1990 года